Holzplastik steht für
Holzskulptur, Holzfigur, Holzstatue; wobei die Bezeichnung als Plastik (gegossene oder geformte Skulptur) sachlich unzutreffend ist.

Siehe auch:
Holzpuppe